Саундтрек Grand Theft Auto: Chinatown Wars представлен как ряд радиостанций, которые можно услышать, когда игрок находится в транспортных средствах или в меню самой игры. В отличие от радиостанций, присутствующих в других играх серии Grand Theft Auto, в Grand Theft Auto: Chinatown Wars не упоминаются хозяева радиостанций, на них отсутствуют рекламные объявления, а музыка представлена инструментальными композициями.

Версия игры для Nintendo DS включает в себя только 5 станций, в то время как в версию игры для PSP было добавлено ещё 6 радиостанций. Эти же 6 дополнительных станций были также включены к версии игры 1.1.0 для iPhone/iPod.

Названия радиостанций главным образом соответствуют именам музыкантов или лейблов звукозаписи, музыка которых проиграется на них.

Музыка к вступительным титрам и заглавной темы игры была написана рэперами Ghostface Killah и MF Doom..

Радиостанции

TickLAH 

 Ticklah — Pork Eater
 Ticklah — The Dub and the Restless
 Ticklah — Dub It Today
 Ticklah — Wicked A Go Dub it
 Ticklah — Horny Dub
 Ticklah — General TSO
 Ticklah — Decent
 Ticklah — Nine Years

Deadmau5 

 BSOD — Oblique
 BSOD — Choplifted
 Deadmau5 ft. MC Flipside — Hi Friend (Instrumental Mix)
 Deadmau5 — Rubiq
 BSOD — Tilt
 BSOD — 1 UP
 BSOD — 2 UP
 BSOD — CTRL-ALT-DEL
 BSOD — Game Over
 BSOD — Milton

Alchemist 

 Gangrene — The Lost One
 Gangrene — Haha
 Gangrene — Assassin
 Gangrene — Crimerate
 Gangrene — Future Trains
 Gangrene — Clubster
 Gangrene — The Thirst
 Gangrene — Quick Jux
 Gangrene — Crack
 Gangrene — Tight

Truth & Soul 

 Bronx River Parkway — Tribute To Ray
 El Michels Affair — Detroit Twice
 El Michels Affair — Too Late To Turn Back
 Lee Fields & The Expressions — My World
 El Michels Affair — El Pueblo Unido
 Bronx River Parkway ft. Jose Parla & The Candela All Stars — La Valla
 Bronx River Parkway ft. The Candela All Stars — Me Toca
 The Expressions — Money is King
 Cosmic Force — Ghetto Down
 Cosmic Force — Trinidad Bump

Prairie Cartel 

 Prairie Cartel — Burning Down The Other Side
 Prairie Cartel — Beautiful Shadow
 Prairie Cartel — Magnetic South
 Prairie Cartel — Marcotic Inciduous
 Prairie Cartel — Fuck Yeah That Wide
 Prairie Cartel — Cracktown
 Prairie Cartel — Suitcase Pimp
 Prairie Cartel — No Light
 Prairie Cartel — Lost All Track Of Time
 Prairie Cartel — Cloud Sombrero

Радиостанции доступные в версиях для PSP, iOS и Android 

Следующие радиостанции доступны только в версиях игры для PSP, iOS, Android и отсутствуют в версии игры для Nintendo DS

Tortoise 
Tortoise - "Minors"
Tortoise - "Salt the Skies"
Tortoise - "Charteroak Foundation"
Tortoise - "Seneca"
Tortoise - "High Class Slim Came Floatin' In"
Tortoise - "Penumbra"
Tortoise - "Gigantes"
Tortoise - "Northern Something"
Tortoise - "Prepare Your Coffin"
Tortoise - "3 Ten Day Interval"

DFA 
Altair Nouveau - "Space Fortress"
Walter Jones - "The Odyssey Sound" (Mogg & Naudascher Edit)
Mogg & Naudascher - "Moon Unit Part 1"
The Juan MacLean - "The Simple Life"
Mogg & Naudascher - "Moon Unit Part 2"
Plastique de Rêve - "Lost in the City" feat. Ghostape
Skatebård - "Pagans"
Max Brannslokker - "Stropharia"
Strangelets - "Riot on Planet 10" (Blitz Gramsci Remix)

Anvil 
Anvil - "Winged Assassins"
Anvil - "666"
Anvil - "Forged in Fire"
Anvil - "March of the Crabs"
Anvil - "Metal on Metal"
Anvil - "School Love"
Anvil - "Thumb Hang"

DJ Khalil 
DJ Khalil - "The Game"
DJ Khalil - "Chin Danny"
DJ Khalil - "Danny Tox"
DJ Khalil - "More Meters"
DJ Khalil - "Make It Rain"
DJ Khalil - "Take It Away"
DJ Khalil - "New Bishop"
DJ Khalil - "Mr. Skee"
DJ Khalil - "Busta Danny"
DJ Khalil - "Big Thunder"
DJ Khalil - "Chin Danny Rock Beat"

SinoWav FM 
Ren Tongxiang - "Caravan Bells on the Silk Road"
He Xunyou - "Flying Carp"
Central Traditional Orchestra - "A Trip To Lhasa - Movement 4: Driving Out Demons"
Wang Changyuan - "Battling Against Typhoon"
Wang Changyuan - "Guangling Strains"
Wang Changyuan - "Lofty Mountains and Flowing Water"
China Central Folk Music Orchestra - "Oriole Singing"
Zhu Runfu - "Autumn Reflections by the Dongting Lake"

Turntables on the Hudson 
Nickodemus - "2 Sips & Magic"
Nickodemus & Osiris - "Brooklyn Ole"
Zeb - "Toe to Toe"
Nickodemus - "Sun Children" (instrumental)
Nickodemus & Quantic - "La Lluvia" (instrumental)
Nickodemus & Zeb - "Bellies & Brass"
Zeb - "Revolutionary Dreams"
Zeb - "Afro Disco" (Infragandhi & Cameleon Selecta Remix)
Zeb - "Turbo Jeepsy"
Zeb - "Balkany & Flowers"

Примечания 

Саундтреки Grand Theft Auto